Хайнань — провінція в КНР
 Хайнань — острів в Південно-Китайському морі
 Хайнань — протока між островом Хайнань і півостровом Лейчжоу

Див. також 
 Хайнань-Тибетська автономна префектура